Miguel Ángel Gómez puede referirse a:

 Miguel Ángel Gómez Campuzano (1968-1993), atleta español;
 Miguel Ángel Gómez Martínez (1949-), director de orquesta y compositor español.
 Miguel Ángel Gómez Ortega (1917-), almirante mexicano.
 Miguel Ángel Gómez, represor argentino condenado en 2009 por delitos de lesa humanidad.